Fashion Week (dt. Modewoche) steht für folgende Veranstaltungen:

 Berlin Fashion Week, auch Berliner Modewoche
 London Fashion Week
 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, siehe MoMad
 Milan Fashion Week, siehe Mailänder Modewoche
 New York Fashion Week, auch Mercedes-Benz Fashion Week New York
 Paris Fashion Week